Cette page répertorie les différentes gares connues sous le nom de Gare de Luxembourg :
 Gare de Luxembourg et le triage homonyme, à Luxembourg, capitale du grand-duché de Luxembourg ;
 Gare de Bruxelles-Luxembourg, à Bruxelles ;
 Gare du Luxembourg, sur la ligne B du RER à Paris.

Luxembourg